Cladoniicola är ett släkte av svampar. Cladoniicola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladoniicola